Учéбное пáрусное су́дно — категория парусников различных классов, используемых для прохождения практики курсантами мореходных училищ, участия в парусных регатах, в туристических и научно-исследовательских целях. Во время участия в спортивных парусных гонках и выполнения коммерческих круизных рейсов — относится к категории «крейсерское судно».

Некоторые учебные парусные суда 
 Аргентина: «Либертад», «Президент Сармьенто»;
 Болгария: «Калиакра», «Искра-II»;
 Великобритания: «Аретлис», «Сэр Уинстон Черчилль», «Малькольм Миллер», «Роялист»;
 Венесуэла: «Симон Боливар»;
 Германия: «Ниоба», «Вильгельм Пик», «Великая герцогиня Элизабет»; «Шульшифф Дойчланд», «Поммерн», «Горх Фок-II»;
 Гонконг: «Джи Фанг»;
 Греция: «Арес», «Эвгениос Эвгенидис (судно)»;
 Дания: «Данмарк», «Георг Стаге-I», «Георг Стаге-II», «Лилля Дан»;
 Индонезия: «Деврутжи»;
 Испания: «Хуан Себастьян де Элькано»;
 Италия: «Америго Веспуччи»;
 Колумбия: «Глория»;
 Мексика: «Куатемок»;
 Норвегия: «Статсраад Лемкуль», «Сёрланн», «Кристиан Радиш»; 
Оман: «Шабаб Оман»;
 Польша: «Искра-I», «Завиша Чарны», «Дар Поможа»; «Дар Млодзежи», «Искра-II», «Погория»;
 Португалия: «Сагреш-I», «Сагреш-II», «Гуанабара», «Санта Андре»;
 США: «Игл»;
 СССР/Россия: «Товарищ-I», «Товарищ-II (после распада СССР передан Украине, а затем продан Германии)», «Крузенштерн»; «Седов», «Дружба» (после распада СССР передан Украине), «Надежда», Паллада ]]»Херсонес»;
 Румыния: «Мирча»;
 Франция: «Бель пуль», «Этуаль»;
 Чили: «Эсмеральда»;
 Швеция: «Гладан»; «Фолькен»;
 Эквадор: «Гуайас»;
 Югославия: «Ядран»;
 Япония: «Ниппон мару», «Кайво мару», «Ниппон мару-II», «Синара».

См. также 
 Учебное судно

Литература 

Парусные суда
Учебные корабли